Tisová può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tisová, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Tisová, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice